Xanadu (China) ou Shangdu — antiga capital de verão do Império Mongol, na China, descrita no Ocidente por Marco Polo
 Xanadu (filme) — filme de 1986 com Olivia Newton-John
 Projeto Xanadu — primeiro projeto para o desenvolvimento daquilo que posteriormente veio a ser conhecido como hipertexto
 Xanadu (Titã) — região de Titã (satélite), maior satélite de Saturno (planeta)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de ciências